Dömmanskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Dömmanskär (Kökar, Åland), 
 Dömmanskär (västra Föglö, Åland), 
 Dömmanskär (östra Föglö, Åland), 
 Dömmanskär (Kumlinge, Åland), 
 Dömmanskär, Korpo, Åboland,

Se även
Dömmaskär
Dömanskär
Dömmaskäret
Dömmasskäret
Dödman

Robotskapade Finlandförgreningar